Сигорский () — украинская фамилия. Известные носители:
 Сигорский, Виталий Петрович (1922-2007) — советский и украинский физик-электронщик, доктор технических наук (1959), профессор Киевского политехнического института.
 Сигорский, Николай Васильевич (1869— не известно) — участник революционного движения, адвокат , присяжный поверенный в Вологде.